Acremonium är ett släkte av svampar. Acremonium ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Köttkärnsvampar
Acremonium